

Geografia

Francja 
 Paris (fr.) – Paryż, stolica Francji

Kiribati 
 Paris – miejscowość w Kiribati

Stany Zjednoczone 
Miejscowości w Stanach Zjednoczonych
 Paris – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Paris – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Bear Lake
 Paris – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Edgar
 Paris – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Bourbon
 Paris – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Paris – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Monroe
 Paris – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Paris – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Henry
 Paris – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Lamar
 Paris – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Paris – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kenosha
Gminy w Stanach Zjednoczonych
 Paris (ang. Paris Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Edgar
 Paris (ang. Paris Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Howard
 Paris (ang. Paris Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Linn
 Paris (ang. Paris Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Paris (ang. Paris Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Paris (ang. Paris Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Paris (ang. Paris Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Paris (ang. Paris Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Portage
 Paris (ang. Paris Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
 Paris (ang. Paris Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Union
 Paris (ang. Paris Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Paris (ang. Paris Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kenosha

Muzyka 
Albumy muzyczne
 Paris – zapis akustycznego koncertu Tony’ego Wakeforda
 Paris – album koncertowy grupy The Cure
 Paris – pierwszy album Paris Hilton

Single
 „Paris” – singiel amerykańskiego duetu muzycznego The Chainsmokers

Pozostałe 
 Paris – naukowa nazwa rodzaju czworolist (rośliny)
 Paris – francuski pancernik
 B.A. Paris - brytyjska powieściopisarka